Тёрёчик () — венгерская фамилия.

Известные носители:
 Тёрёчик, Андраш (1955—2022) — венгерский футболист, нападающий.
 Тёрёчик, Мари (1935—2021) — венгерская актриса.